Четвёртый чемпионат Южной Америки прошёл в городе Вальпараисо (Чили). Турнир начался 11 сентября 1920 года матчем Чили — Бразилия, а завершился 3 октября 1920 года матчем Чили — Уругвай.

Участники 
  Аргентина
  Бразилия 
  Уругвай
  Чили (организатор)

Составы команд

Матчи 

На 61-й минуте вратарь сборной Уругвая Хуан Леньяцци отбил пенальти от Педро Каломино.

Во втором тайме Антонио Урдинаран покинул поле из-за травмы, и Уругвай доигрывал встречу вдесятером.

Чемпион

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
3 гола
  Хосе Перес
  Анхель Романо

2 гола
  Рауль Эчеверрия

Ссылки 
 

Кубок Америки по футболу
1920 год в футболе
Сентябрь 1920 года
Октябрь 1920 года
Чемпионаты Южной Америки в Чили
Спорт в Чили в 1920 году
Вальпараисо
Международные соревнования по футболу в Чили